Le qualificazioni del singolare  dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Allianz Suisse Open Gstaad  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Radek Štěpánek (Qualificato)
 Marin Čilić (Qualificato)
 Jiří Vaněk (Qualificato)
 Fabio Fognini (ultimo turno)

 Hugo Armando (ultimo turno)
 Benjamin Balleret (secondo turno)
 Bartolome Salva-Vidal (Qualificato)
 Rameez Junaid (secondo turno)

Qualificati 

 Radek Štěpánek
 Marin Čilić

 Jiří Vaněk
 Bartolome Salva-Vidal

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Allianz Suisse Open Gstaad 2007